20-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 21 по 22 января 1978 года на санно-бобслейной трассе в Имсте (Австрия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1978
Санный спорт
Январь 1978 года
Спорт в Австрии в 1978 году